Ján Ďurica – allenatore di calcio ed ex calciatore slovacco
 Martin Ďurica – calciatore slovacco
 Milan Stanislav Ďurica – storico e teologo slovacco